Paralitherizinosaurus japonicus es la única especie conocida del género extinto Paralitherizinosaurus de dinosaurio terópodo terizinosáurido que vivó a finales del período Cretácico, entre 83 a 75 millones de años, durante el Campaniense en lo que es hoy Asia. Sus restos se hallaron en rocas del Cretácico Superior de la Formación Osoushinai en Hokkaido, Japón. El género solo incluye a una especie, P. japonicus, conocido de restos parciales de una mano derecha y una vértebra cervical. Paralitherizinosaurus representa el más reciente registro de un terizinosaurio de Japón.

Descubrimiento e investigación 

El espécimen holotipo de Paralitherizinosaurus, NMV-52, fue descubierto en septiembre de 2000 en capas de la Formación Osoushinai, perteneciente al del Grupo Yezo, cerca de Nakagawa, en Hokkaido, la cual data de inicios de la época del Campaniense del periodo Cretácico. El espécimen consiste de una vértebra cervical parcial y los huesos metacarpianos I, los extremos proximales de los unguales I y II, y el ungual III casi completo de la mano derecha.

Algunos de estos restos fueron descritos por primera vez por Murakami et al. en 2008 y se consideraron pertenecientes  un género indeterminado de terópodo maniraptor, posiblemente con afinidades con los terizinosauroideos. En 2022, Kobayashi et al. describieron a Paralitherizinosaurus como un nuevo género y especie de terizinosáurido con lo que se convierte en el tercer registro de este tipo de dinosaurios en Japón. Este taxón es además el primero de su grupo que recibe un nombre en Japón, ya que los otros dos son especímenes sin nombre. El nombre del género, "Paralitherizinosaurus", combina las palabras griegas "paralos", que significa "marea" y "therizo", que significa "guadaña", junto con el término "sauros", que significa "lagarto". El nombre de la especie, "japonicus", se refiere al descubrimiento de este taxón en Japón.

Clasificación 
En su análisis filogenético, Kobayashi et al. (2022) determinaron que Paralitherizinosaurus es un miembro del clado que contiene a Therizinosaurus, Suzhousaurus y a un terizinosáurido sin nombrar de la Formación Bissekty de Uzbekistán.

Filogenia
El cladograma mostrado a continuación muestra los resultados de estos estudios.

Referencias 

Therizinosauria